Carr Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carr Hill (Maine)	
 Carr Hill (Chemung County, New York)	
 Carr Hill (Cortland County, New York)	
 Carr Hill (Pennsylvania)	
 Carr Hill (Washington)